Санта-Льогая-де-Альгема (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 1,9 км². Население — 325 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Santa Llogaia d'Àlguema
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны